Nemuro (miasto)
 Nemuro (półwysep)
 Nemuro (zatoka)
 Podprefektura Nemuro
 Cieśnina Kunaszyrska (Nemuro-kaikyō)